Григо́рий Воло́дин:
 Володин, Григорий Григорьевич (1918—2000) — советский писатель, прозаик.
 Володин, Григорий Симонович (1919—1981) — советский хозяйственный деятель.